

Чарлтон — місто, штат Массачусетс
 Чарлтон — місто, штат Нью-Йорк
 Чарлтон — переписна місцевість, штат Меріленд

Персоналії 
 Боббі Чарлтон (нар. 1937) — англійський футболіст, нападник, чемпіон світу.
 Джек Чарлтон (1935—2020) — англійський футболіст, захисник.
 Менні Чарлтон (1941—2022) — шотландський гітарист